Alexander Jermilow (russisch Александр Ермилов) ist der Name folgender Personen: